Васе́цький Григо́рій Степа́нович:
 Васецький Григорій Степанович (1928) — український живописець, народний художник УРСР (1972).
 Васецький Григорій Степанович (1904–1983) — російський філософ, доктор філософських наук, професор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок